Adilson Ferreira de Souza – calciatore brasiliano
Alcides de Souza Faria Júnior – calciatore brasiliano
Alexsandro de Souza – ex calciatore brasiliano
Allan Rodrigues de Souza – calciatore brasiliano
Allano Brendon de Souza Lima – calciatore brasiliano
Amadeo de Souza-Cardoso – caricaturista, pittore e artista portoghese
Anderson Luís de Souza – ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese
Artur Sérgio Batista de Souza – calciatore brasiliano
Bernardo Vieira de Souza – calciatore brasiliano
Bruno Fernandes das Dores de Souza – ex calciatore brasiliano
Carlos Alexandre de Souza Silva – calciatore brasiliano
Carlos Antonio de Souza Júnior – calciatore brasiliano
Carlos Cezar de Souza – ex calciatore brasiliano
Carmo de Souza – cestista brasiliano
Cristiane Rozeira de Souza Silva – calciatrice brasiliana
Dener Augusto de Souza – calciatore brasiliano
Diego de Souza Andrade – calciatore brasiliano
Douglas Costa de Souza – calciatore brasiliano
Douglas Coutinho Gomes de Souza – calciatore brasiliano
Élber de Souza – ex calciatore brasiliano
Givanildo Vieira de Souza – calciatore brasiliano
Jenílson Ângelo de Souza – ex calciatore brasiliano
Juarez de Souza Teixeira – ex calciatore brasiliano
Kalindi Alves de Souza – calciatore brasiliano
Maria Aurélia Martins de Souza – pittrice portoghese
Olga Maria de Souza – cantante italiana
Paul-Émile de Souza – politico beninese
Márcio Rafael Ferreira de Souza (Rafinha) – calciatore brasiliano
Robson de Souza Santos – calciatore brasiliano
Romário de Souza Faria – politico, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano
Rosàlia de Souza – cantante brasiliana
Samir Caetano de Souza Santos – calciatore brasiliano
Sebastian Denis de Souza – attore e sceneggiatore britannico
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira – calciatore e medico brasiliano
Vágner Silva de Souza – calciatore brasiliano